Różaniec ist der Name folgender Orte in Polen:

 Różaniec, Ort in der Gmina Tarnogród, Woiwodschaft Lublin
 Różaniec (Braniewo) (deutsch Rosenort), Ort in der Gmina Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Braniewo (Landgemeinde)
 Różaniec (deutsch Rosengarth), Ort in der Gmina Pieniężno, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Pieniężno #Gmina
 Różaniec, Siedlung in der Gemeinde Kąty Wrocławskie, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Kąty Wrocławskie